Пчиња може да се односи на: 

 Пчиња - лева притока реке Вардар (у Србији и Северној Македонији);
 Горња Пчиња - област око горњег тока реке Пчиње;
 Пчиња (Колашин) - насеље у општини Колашин, у Црној Гори;
 Пчиња (Куманово) - насеље у општини Куманово, у Северној Македонији;
 Пчињски округ - управни округ на југу Србије.